Faïza ou Fayza (, littéralement « victorieuse ») est un prénom arabe féminin, notamment porté par :
 Faïza Guène (1985-), une romancière, scénariste et réalisatrice française ;
 Faïza Kefi (1949-), une femme politique tunisienne ;
 Faïza Tsabet (1985-), une joueuse algérienne de volley-ball ;
 Fayza Abouelnaga (1951-), une femme politique égyptienne.

Prénom arabe
Prénom féminin
Homonymie de prénom